Güglia steht für:

 Piz Güglia, Berg im Kanton Graubünden, Schweiz
 Pass dal Güglia, Alpenpass im Kanton Graubünden, Schweiz, siehe Julierpass